La petite mort (: [la pətit mɔʁ], la petita mort) és una expressió que significa "la pèrdua breu o debilitant de consciència" i en l'ús modern es refereix concretament a "la sensació posterior a l'orgasme semblant a la mort".

El primer ús testificat de l'expressió en anglès és el 1572 amb l'expressió "fainting fit". Més tard va venir per significar "espasme nerviós" també. El primer ús testificat amb el significat d'"orgasme" no arriba fins a 1882. En l'ús modern, aquest terme generalment ha estat interpretat per descriure l'estat post orgàsmic, en el qual s'entra en una inconsciència que algunes persones experimenten després d'algunes experiències sexuals.

Més àmpliament, es pot referir a l'alliberament espiritual que ve amb l'orgasme o a un període curt de malenconia o transcendència arran de la despesa de la "força vital." El crític literari Roland Barthes va parlar de la petite mort com el principal objectiu de llegir literatura, el sentiment d'experimentar-la hauria de ser aconseguit per qualsevol gran literatura.

El terme "la petite mort" no sempre s'aplica a experiències sexuals. També pot ser utilitzat quan alguna cosa no desitjada succeeix a una persona que no se l'esperava i això l'afecta tant que "una part d'ella mateixa mort al seu interior." Un exemple literari es troba a l'obra de Thomas Fort Tess del D'Urbervilles quan utilitza la frase per descriure com d'horrible se sent Tess després de conèixer el seu propi violador:Sent la petite mort per la informació especialment horrorosa, i deixa l'home solitari rere seu.El terme "little death", una traducció directa de la petite mort, també pot ser utilitzat en anglès a essencialment el mateix efecte. Concretament, és definit com "un estat o esdeveniment que s'assembla o prefigura la mort; un debilitament o pèrdua de consciència, concretament dins del son o durant un orgasme", una definició gairebé idèntica a l'original francès. Així "la petite mort", es pot usar en altres àmbits no relacionats amb el sexe o l'orgasme.

Vegeu també 
 Georges Bataille
 Període refractari

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 

Sexualitat
Psicologia